Bunaciu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Avram Bunaciu (1909-1983), jurist și politician comunist român
 Carmen Bunaciu (n. 1961), înotătoare română

Nume de familie românești